Skela,  plovni objekt koji služi za prijevoz roba i osoba.
 Skela (Glina), gradsko naselje Gline
 Skela (građevinska)